Die Rallye Australien war der zehnte Weltmeisterschaftslauf 2009. Die Rallye bestand aus 35 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 3. und dem 6. September gefahren. Die Wertungsprüfungen sechs und elf mussten wegen Protesten von Umweltschützern abgesagt werden.

Bericht 

Nachdem Sébastien Loeb aus den vergangenen vier Rallyes gerade mal 15 Punkte geholt und die Führung in der Weltmeisterschaft an Mikko Hirvonen verloren hatte, sicherte sich der Titelverteidiger in Australien seinen ersten WRC-Sieg seit der Rallye Argentinien im April. So sah es zumindest zuerst aus. Nach der technischen Überprüfung des Citroën C4 WRC wurde Loeb mit einer Zeitstrafe belegt und damit auf den zweiten Rang hinter Rivale Mikko Hirvonen zurückgestuft. Gemäß Rennleitung waren die Stabilisatoren an allen C4 WRC nicht Regelkonform. Dani Sordo und Sébastien Ogier bekamen ebenfalls eine Zeitstrafe von einer Minute. In der Gesamtwertung baute Hirvonen mit seinem vierten Saisonsieg bei zwei noch ausstehenden Rallyes seinen Vorsprung aus. Er liegt mit 78 Zählern fünf Punkte vor Loeb. Wäre es beim Sieg von Loeb geblieben, wäre er bis auf einen Punkt an Hirvonen herangekommen.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen 

Bemerkung: Sébastien Loeb bekam nachträglich eine Strafminute, Sieger der Rallye ist daher Mikko Hirvonen.

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Australien
2009